Грохольский — фамилия:

 Грохольский, Владимир Мечиславович (1857—1914) — член I Государственной думы Российской империи от Волынской губернии.
 Грохольский, Владимир Петрович (1884—1952) — артист оперы (лирический баритон), оперетты и вокальный педагог, Заслуженный артист РСФСР.
 Грохольский, Казимир (1815—1888) — польский политик, государственный деятель Австро-Венгрии.
 Грохольский, Мартин (1727—1807) — граф из рода Грохольских.
 Грохольский, Николай Мартынович — статский советник, губернатор Подольской губернии в 1823—1831 годах.
 Грохольский, Роман Андреевич (род. 1960) — артист Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн».
 Грохольский, Станислав (1858—1932) — польский живописец.

Грохольская 
 Грохольская, Ольга Глебовна (род. 1956) — российский учёный-педагог, член-корреспондент РАО (2012).

См. также 
 Грохольские
 Грохольский переулок